Kempenaer est un patronyme néerlandais porté notamment par :
 Ludovicus Timon de Kempenaer (1752-1812), homme politique ;
 Jacobus Mattheüs de Kempenaer (1793-1870), homme politique, premier ministre, petit-neveu du précédent ;

Voir aussi 
 Regnerus Livius van Andringa de Kempenaer (1752-1813), homme politique, préfet du département de l'Yssel-Supérieur ;

Patronyme néerlandais